Каньо́н — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки. Также может означать:

Топоним США 
 Каньон — округ в Айдахо.
  — неинкорпорированная коммуна в Калифорнии.
 Каньон — город в Техасе.

Составные топонимы 
Слово «Каньон» входит в состав многих топонимов США, например:
 Американ-Каньон — город
 Кингс-Каньон — национальный парк
 Брайс-Каньон — национальный парк
 Чёрный Каньон Ганнисона — национальный парк
 Каньон-де-Шей — заповедник
 Парунувип-Каньон — археологический район
 Уолнат-Каньон — национальный монумент и др.
Изредка употребляется и в других странах:
 Днестровский каньон — национальный парк на Украине
 Чарынский каньон — каньон в Казахстане
 Качинский каньон — заказник в Крыму

Люди 
 Доу, Сэмюэл Каньон (1951—1990) — президент Либерии с 1980 по 1990 год.
 Каньон, Кристи (род. 1966) — американская порноактриса.

Массовое искусство 
 «Лорел Каньон» — американский фильм 2002 года.
 «Каньон» — американский фильм 2009 года.
 «Каньоны» — американский фильм 2013 года.
  — повесть (1990) американского писателя .

Canyon 
  — американская музыкальная группа.
  — немецкая компания по производству велосипедов.

Прочее 
 «Каньон (Казань Ринг)» — автогоночная трасса в Казани.
  — американский разведывательный спутник.

См. также 
 Большой каньон (значения)
 Каньонинг